Cabrières-d'Avignon é uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento de Vaucluse. Estende-se por uma área de 14,68 km².

Demografia

Comunas de Vaucluse